

Codici 
 too – codice ISO 639-3 della lingua totonaca di Xicotepec de Juárez

Musica 
 Too – album di Fantastic Plastic Machine
 Too – album dei Kingdom Come